Нижче список португальських архітекторів разом із прикладом їх роботи.

Див. також 
 Архітектура Португалії

Джерела 

Списки персоналій за професією
Списки:Архітектура
Португальські архітектори